Willem Vogelsang (kunsthistoricus) (1875-1954)
Willem Vogelsang (taalkundige) (1956)